SWZ steht als Abkürzung für:

 Singulärwertzerlegung
 Sonderwirtschaftszone
 Stadtwerke Zwickau Holding GmbH, Eigentümer der Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH
 Swaziland, seit 2018 Eswatini, die bisherige Abkürzung wurde beibehalten.

Abkürzung